

Persone
 Giulio Lusi – militare italiano, decorato con medaglie d'oro e d'argento al valor militare
 Luigi Lusi – politico e avvocato italiano
 Spiridione Lusi – politico, diplomatico e letterato greco naturalizzato prussiano

Altro
 Lusi – fiume del nord dell'isola di Java, in Indonesia
 Lusi – antica città greca della Lega achea